Ecce Homo може да се отнася за:

 Ecce Homo – крилата фраза;
 Ecce Homo (картини) – списък с картини, изобразяващи сцената от Евангелията, в която Пилат Понтийски показва Иисус Христос на тълпата;
 Ecce Homo (Фридрих Ницше) () – последната написана от Фридрих Ницше книга.